Glista bydlęca – nicień, pasożyt bydła, zebu i bawołu
 Glista kocia – nicień, pasożyt kota
 Glista końska – nicień, pasożyt konia, osła, zebry, muła i zebu
 Glista ludzka – pasożyt ludzki
 Glista psia – nicień, pasożyt psa
 Glista świńska – nicień, pasożyt świni
 Glisty – potoczna nazwa pasożytniczych nicieni